Parkermyrfågel (Cercomacroides parkeri) är en fågel i familjen myrfåglar inom ordningen tättingar.

Utbredning 
Den förekommer Anderna i västra delen av centrala Colombia.

Status 
IUCN kategoriserar arten som livskraftig.

Namn 
Fågelns svenska och vetenskapliga artnamn hedrar Theodore "Ted" Albert Parker III (1953-1993), amerikansk fältornitolog känd för sin kunskap av neotropiska fåglar som omkom i en flygolycka.

Referenser

Externa länkar 

Myrfåglar
Fåglar i neotropiska regionen